Никольская церковь () — православный храм Банатской епархии Сербской православной церкви в городе Кикинда Северно-Банатского округа Воеводины. Памятник культуры Сербии исключительного значения.

Строительство современной Никольской церкви началось в 1769 году. На этом месте ранее уже располагался храм, построенный в 1758 году из прутьев и покрытый камышом. В 1774 году была построена колокольня, что завершило строительство новой церкви. Во время революции 1848 года колокольня была разрушена. Большое навершие колокольни в стиле барокко было опять установлено на ней только в 1981 году.

Иконостас церкви был расписан  в 1773 году. В 1790 году  написал в храме две фрески: Тайную вечерю на северной стене нефа и Воскресение Христово на южной. В конце XIX века Любомир Александрович расписал притвор церкви.

В 1974 году были проведены работы по реставрации и консервации иконостаса, а в 2003—2004 годах — фресок.

См. также 
 Список памятников культуры Сербии исключительного значения

Примечания 

Памятники Сербии исключительного значения
Кикинда
Кикинда
Кикинда